Aleksandar Vuković – serbski i polski piłkarz, trener Legii Warszawa
 Drago Vuković – chorwacki piłkarz ręczny, zawodnik RK Gorenje
 Nemanja Vuković – czarnogórski piłkarz, zawodnik Budućnosti Podgorica
 Dragan Vuković – serbski piłkarz, zawodnik OFK Beograd
 Željko Vuković – austriacki piłkarz